Украинский язык: энциклопедия  () — первая энциклопедия, посвященная украинскому языку и украинскому языкознанию, опубликованная в издательстве «Украинская энциклопедия» имени М. П. Бажана (Киев) в 2000 году тиражом 5000 экземпляров. Второе издание вышло в 2004 году, третье — в 2007 г., четвёртое — в 2013 году.

В подготовке издания принимали участие специалисты НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Института украинского языка НАН Украины.

Краткое описание 
В аннотации к энциклопедии «Украинский язык» сказано, что в ней на основе достижений современного языкознания даются сведения о украинском языке и украинском языкознании. В энциклопедии раскрыты терминологические единицы, номенклатурные единицы, рассмотрены различные аспекты описания украинского языка, представлены основные понятия общего языкознания. Много статей посвящены языковедам, писателям, внёсшим существенный вклад в развитие украинского языка, языкознания и т. д. Помещены статьи об учреждениях и организациях, печатных органах, занимающихся исследованиями и пропагандой украинского языка. Последнее издание содержит более 2000 статей, чёрно-белые иллюстрации, а также цветные иллюстрации на отдельных листах.

Редакционная коллегия 
 Русановский В. М. (сопредседатель),
 Тараненко А. А. (сопредседатель),
 Зяблюк М. П. (заместитель председателя),
  (ответственный секретарь),
 Выхованец И. Р.,
 Гриценко П. Е.,
 ,
 Задунайская Л. М.,
 Клименко Н. Ф.,
 Мельничук А. С.,
 Нимчук В. В.,
 Пивторак Г. П.,
 Скляренко В. Г.,
 Ткаченко О. Б.

Литература 
 Березюк Т. І., Іщенко О. С., Пилипчук Р. В., Савченко О. В., Фещенко Н. М., Шушківський А. І. Здобутки української енциклопедистики: коротка характеристика найважливіших видань // Наука України у світовому інформаційному просторі. — Вип. 12. — К.: Академперіодика, 2015. — С. 9-114
 , Зяблюк М. П.  Енциклопедія «Українська мова»: структура та принципи укладання  // : Зб. наук. пр. — 2009. — Число 1. — С. 47-53. — укр.

Ссылки 
 Избранные статьи энциклопедии на сайте Изборника

Энциклопедии на украинском языке
Украинский язык
Книги по алфавиту